Gooseberry Island (Bonavista Bay), een eiland in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Gooseberry Island (Ste. Genevieve Bay), een eiland in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Gooseberry Island (Massachusetts), een eiland in de Amerikaanse staat Massachusetts